"Dunes" pode ser:
 Bermuda Dunes, localidade da Califórnia
 Dunes Road, localidade da Flórida
 Platinum Dunes, empresa cinematográfica
 Dunes City, localidade do Oregon
 Ogden Dunes, localidade de Indiana
 Dunes (Tarn-et-Garonne), comuna francesa

Ver também
 Dunas

Desambiguações de topônimos